Monchy kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Monchy-sur-Eu – en kommun i departementet Seine-Maritime, 
 Monchy-Saint-Éloi – en kommun i departementet Oise, 
 Monchy-le-Preux – en kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Monchy-au-Bois – en kommun i departementet Pas-de-Calais,